Sezemice est un toponyme qui peut désigner :

Sezemice, une ville du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Sezemice, une commune rurale du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie